Куркчи — крымскотатарская фамилия. Известные носители:

 Куркчи, Айдер Исмаилович (1938—2022) — российский историк, литератор, редактор, издатель трудов Льва Гумилёва; сын И. С. Куркчи.
 Куркчи, Анатолий Семёнович (1952—1996) — генерал-майор, ликвидатор Чернобыльской аварии.
 Куркчи, Исмаил Османович (1908—1991) — советский архитектор.
 Куркчи, Усеин Османович (1905—1996) — крымскотатарский тюрколог-лингвист, педагог.